XVI розыгрыш Мировой лиги проходил с 27 мая по 10 июля 2005 года с участием команд из 12 стран мира.

Матчи финальной стадии состоялись в Белграде в спорткомплексе «Белградская Арена». Победителем соревнования стала сборная Бразилии.

Интерконтинентальный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

«Финал четырёх» в Белграде

«Посевочные» матчи

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Составы 
Курсивом выделены имена игроков, участвовавших в матчах интерконтинентального раунда, но не заявленных на игры «Финала четырёх».

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Ссылки 
 Мировая лига-2005 на сайте FIVB

Мировая лига (волейбол)
2005 год в волейболе